Кот-д'Івуар поділяється на:
 12 економічних райони і 2 автономні райони;
 30 регіонів;
 95 департаментів;
 497 субпрефектур.

Примітки

Посилання 
 Регіони Кот-д'Івуару 

 
Списки:Кот-д'Івуар
Кот-д'Івуар